Гвинианидзе () — грузинская фамилия.

Известные носители:
 Гвинианидзе, Давид Темурович (род. 1977) — грузинский оперный певец, президент и художественный руководитель фонда «Таланты мира».
 Гвинианидзе, Мате Арсенович (род. 1986) — грузинский футболист.